

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molv“ beginnt.

Molv 



Molva 
 Molvær, Nils Petter (* 1960), norwegischer Jazz-Trompeter und Musikproduzent

Molvi 
 Molvig, Kai (1911–1996), norwegisch-deutscher Tänzer, Pianist und Übersetzer
 Mølvig, Stephan (* 1979), dänischer Ruderer